Сулаж — фамилия и топоним:

 Сулаж, Пьер (1919—2022) — французский художник-абстракционист.
 Сулаж — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.

См. также 
 Сулаж-Бонваль